Холдеман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители:

 Холдеман, Гарри Роббинс (1926—1993) — американский политический деятель и бизнесмен.
 Холдеман, Джо — американский писатель-фантаст.
 Холдеман, Самуэль Стехман (1812—1880) — американский конхиолог, энтомолог, естествоиспытатель и филолог.